Шадов () — немецкая фамилия:
 Шадов, Альберт Дитрих (1797—1869) — немецкий архитектор.
 Шадов, Иоганн Готфрид (1764—1850) — немецкий скульптор.
 Шадов, Мурат Валерьевич (1986) — российский дзюдоист.
 Шадов, Рудольф (1786—1822) — немецкий скульптор, сын Иоганна Готфрида Шадова.
 Шадов, Феликс (1819—1861) — немецкий художник
 Шадов, Фридрих Вильгельм фон (1788—1862) — немецкий художник, сын Иоганна Готфрида Шадова.

Населённые пункты 
 Шадов — прежнее название города Шедува (Литва).